„Arago” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Arago” (Q86) – okręt podwodny typu Brumaire z okresu I wojny światowej
 „Arago” (P675) – okręt patrolowy z początku XXI wieku, początkowo okręt hydrograficzny o nazwie „La Pérouse” (A795)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów